Эскадренный миноносец «Стивенсон» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 23 июля 1942 года. Спущен 11 ноября 1942 года, вступил в строй 15 декабря 1942 года.

Выведен в резерв 27 апреля 1946 года. Из ВМС США исключён 1 июня 1968 года.

Продан 2 июня 1970 года фирме «Portsmouth Salvage Co.» в Портсмут и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»